Приреченский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Приреченский сельсовет — в Ужурском районе Красноярского края.
 Приреченский сельсовет — в Новоорском районе Оренбургской области.

См. также
Приреченский сельский округ